El Torneig de Taixkent 2014, oficialment conegut com a Tashkent Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 13 de setembre de 2014 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La tennista italiana Karin Knapp va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014